Data access object

Див. також 
 Дао (значення)